Pasifaja (mitologija), u grčkoj mitologiji, Okeanida, Perzina i Helijeva kći, Minosova žena
 Pasifaja (mjesec), jupiterov satelit
 Grupa Pasiphae, grupa Jupiterovih prirodnih satelita